Capital City Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Capital City Airport (Kentucky)
 Capital City Airport (Michigan)
 Capital City Airport (Pennsylvania)